Georg Philipp Telemann, Duits componist (1681-1767)
 TeleMANN, glasvezelnetwerk rond Nijmegen